3 miejscowości w Polsce: 
 Myśliborzyce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży 
 Myśliborzyce – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Lubsza 
 Myśliborzyce – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Myślibórz

Zobacz też: Kolonia Myśliborzyce